Cinema City può riferirsi a:
 Cinema City & Films Co, una società di Hong Kong che ha creato film durante 1980-1991
 Cinema City (Film Festival), un festival del cinema a Novi Sad, in Serbia, alias Film Festival della Serbia
 Cinema City International, una catena di sale cinematografiche in Europa centrale
 Cinema City Repubblica Ceca
 Cinema City Ungheria
 Cinema City Polonia
 Norwich Cinema City